У наведеній нижче таблиці вказано список національних олімпійських комітетів (скор. НОК), упорядкований за кількістю виграних ними медалей різного ґатунку на 2-х літніх юнацьких Олімпійських іграх 2014 року, які проходили у Нанкіні (Китай) з 17 по 27 серпня. 

{| 
|-bgcolor=ccccff
|  ||align=left|  || 38 || 13 || 14 || 65
|-
|  ||align=left|  || 27 || 19 || 11 || 57
|-
|  ||align=left|  || 13 || 12 || 14 || 39
|-
|  ||align=left|  || 10 || 5 || 7 || 22
|-
|  ||align=left|  || 8 || 3 || 9 || 20
|-
|  ||align=left|  || 7 || 9 || 5 || 21
|-
|  ||align=left|  || 7 || 8 || 8 || 23
|-
|  ||align=left|  || 7 || 8 || 6 || 21
|-
|  ||align=left|  || 6 || 6 || 11 || 23
|-
|  ||align=left|  || 6 || 6 || 1 || 13
|-
| 10 ||align=left|  || 5 || 6 || 1 || 12
</onlyinclude>
|-
| 11 ||align=left|  || 5 || 5 || 10 || 20
|-
| 12 ||align=left|  || 5 || 0 || 1 || 6
|-
| 13 ||align=left|  || 4 || 6 || 5 || 15
|-
| 14 ||align=left|  || 4 || 3 || 14 || 21
|-
| 15 ||align=left|  || 4 || 3 || 3 || 10
|-
| 16 ||align=left|  || 4 || 0 || 1 || 8
|-
| 17 ||align=left|  || 3 || 3 || 2 || 8
|-
| 18 ||align=left|  || 3 || 3 || 2 || 8
|-
| 19 ||align=left|  || 3 || 2 || 3 || 8
|-
| 20 ||align=left|  || 3 || 2 || 2 || 7
|-
| 21 ||align=left|  || 3 || 2 || 0 || 5
|-
| 22 ||align=left|  || 3 || 1 || 4 || 8
|-
| 23 ||align=left|  || 3 || 1 || 1 || 5
|-
| 24 ||align=left|  || 3 || 1 || 0 || 4
|-
| 25 ||align=left|  || 3 || 0 || 3 || 6
|-
| 26 ||align=left|  || 2 || 8 || 15 || 25
|-
| 27 ||align=left|  || 2 || 4 || 0 || 6
|-
| 28 ||align=left|  || 2 || 4 || 0 || 6
|-
| 29 ||align=left|  || 2 || 3 || 0 || 5
|-
| 30 ||align=left|  || 2 || 2 || 3 || 7
|-
| 30 ||align=left|  || 2 || 2 || 3 || 7
|-
| 31 ||align=left|  || 2 || 2 || 1 || 5
|-
| 32 ||align=left|  || 2 || 1 || 6 || 9
|-
| 33 ||align=left|  || 2 || 1 || 5 || 8
|-
| 34 ||align=left|  || 2 || 1 || 2 || 5
|-
| 35 ||align=left|  || 2 || 1 || 1 || 4
|-
| 36 ||align=left|  || 2 || 1 || 0 || 3
|-
| 36 ||align=left|  || 2 || 1 || 0 || 3
|-
| 37 ||align=left|  || 1 || 6 || 2 || 9
|-
| 38 ||align=left|  || 1 || 4 || 5 || 9
|-
| 39 ||align=left|  || 1 || 3 || 6 || 10
|-
| 40 ||align=left|  || 1 || 3 || 3 || 7
|-
| 41 ||align=left|  || 1 || 2 || 4 || 7
|-
| 42 ||align=left|  || 1 || 2 || 3 || 6
|-
| 43 ||align=left|  || 1 || 1 || 1 || 3
|-
| 44 ||align=left|  || 1 || 1 || 0 || 2
|-
| 45 ||align=left|  || 1 || 0 || 3 || 4
|-
| 46 ||align=left|  || 1 || 0 || 2 || 3
|-
| 47 ||align=left|  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 47 ||align=left|  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 49 ||align=left|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 49 ||align=left|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 49 ||align=left|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 49 ||align=left|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 54 ||align=left|  || 0 || 5 || 6 || 11
|-
| 55 ||align=left|  || 0 || 4 || 3 || 7
|-
| 56 ||align=left|  || 0 || 4 || 1 || 5
|-
| 57 ||align=left|  || 0 || 2 || 4 || 6
|-
| 58 ||align=left|  || 0 || 2 || 1 || 3
|-
| 58 ||align=left|  || 0 || 2 || 1 || 3
|-
| 58 ||align=left|  || 0 || 2 || 1 || 3
|-
| 61 ||align=left|  || 0 || 2 || 0 || 2
|-
| 61 ||align=left|  || 0 || 2 || 0 || 2
|-
| 63 ||align=left|  || 0 || 1 || 3 || 4
|-
| 63 ||align=left|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 63 ||align=left|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 63 ||align=left|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 63 ||align=left|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 63 ||align=left|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 63 ||align=left|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 70 ||align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 70 ||align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 70 ||align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 70 ||align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 70 ||align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 70 ||align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 70 ||align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 70 ||align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 70 ||align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 79 ||align=left|  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
| 80 ||align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 80 ||align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 80 ||align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 80 ||align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 80 ||align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 80 ||align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 80 ||align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 80 ||align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|- class="sortbottom"
!colspan=2| Усього || 224 || 220 || 240 || 684 |}

Примітки 

Літні юнацькі Олімпійські ігри 2014
2014